Vipera latifii — вид отруйної змії родини гадюкові (Viperidae).

Назва 
Гадюка названа на честь іранського герпентолога Махмуда Латіфі.

Опис 
Тіло самців завдовжки до 78 см, самиці менші до 70 см.

Поширення 
Поширена гадюка на півночі Ірану в горах Ельбурс у долині річки Лар.

Примітки

Посилання 
 Golay P, Smith HM, Broadley DG, Dixon JR, McCarthy CJ, Rage J-C, Schätti B, Toriba M. 1993. Endoglyphs and Other Major Venomous Snakes of the World. A Checklist. Geneva: Azemiops. 478 pp.

 Latifi, Mahmoud. 1991. The Snakes of Iran. Oxford, Ohio: Society for the Study of Amphibians and Reptiles. 167 pp. ISBN 0-916984-22-2. (Vipera latifii, «Damavandi Viper», p. 132.)

 Mertens R, Darevsky IL, Klemmer K. 1967. Vipera latifii, eine neue Giftschlange aus dem Iran. Senckenbergiana Biologica 48: 161–168.

Гадюкові
Тварини, описані 1967
Плазуни Ірану